

Codici 
 MXI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mati (Filippine)
 mxi – codice ISO 639-3 della lingua mozarabica

Altro 
 MXI – 1011 nel sistema di numerazione romano